Самотевичи () — упразднённая деревня в Костюковичском районе Могилёвской области Белоруссии. Родина белорусского поэта Аркадия Кулешова.

Деревня находится в заражённой после чернобыльской аварии зоне, для её посещения нужен специальный пропуск.

География 
В десяти километрах от деревни проходит граница с Брянской областью Российской Федерации. Недалеко от деревни берёт начало река Олешня.

От Минска до деревни — 400 км.

История 
Самотевичи впервые упоминаются в 1585 году. Местечко входило в Кричевскую волость ВКЛ.

В деревне работал кирпичный завод. Испытывался каждый кирпич: взвешивался и опускался в воду. Вынимался через 10 дней и снова взвешивался. На строительство брались только не прибавившие в весе.

В Самотевичской школе учился А. Кулешов.

В 1984 году был основан Литературный музей имени Аркадия Кулешова, после аварии на ЧАЭС в музее почти не стало посетителей. В 1992 году музей перенесли в Костюковичский краеведческий музей, а в 1999 году в честь 85-летия со дня рождения Аркадия Кулешова экспозицию разместили в школе в Новых Самотевичах.

Старый дом поэта сгорел еще до погребения деревни. Останки дома засыпаны бульдозерами наряду с другими домами (около 1500 домов).

В 1992 году жители были переселены в посёлок для переселенцев Новые Самотевичи.

2009 год 
Осталось несколько заброшенных домов (деревья уже проросли сквозь их фундамент и разрушили крыши).

Около пары десятков домов — жилые. Приезжает автолавка (автомагазин).

На месте бывшей центральной улицы — лесная дорога.

Достопримечательности 
 Остов Свято-Троицкой церкви (1842 год постройки, зарос)
 Недалеко от деревни находится криница «Студенец»
 Памятник погибшим во Второй мировой войне
 Мемориальный камень А. А. Кулешову

Галерея

Известные люди 
 Ветров, Иван Дмитриевич — советский государственный и военный деятель
 Кулешов, Аркадий Александрович — народный поэт БССР

Примечания

См. также 
 Гетто в Самотевичах
 Выселенная деревня Красный Курган

Населённые пункты Костюковичского района